Les Cols bleus peuvent être, selon le contexte :
 Les cols bleus () désignent par opposition aux cols blancs () les salariés d'une entreprise travaillant dans les ateliers ;
 Les cols-bleus sont les marins de la Marine nationale française ;
 Le magazine Cols bleus consacré à la Marine ;
 Blue Collar est le premier album du rappeur Rhymefest ;
 Blue Collar est un film de Paul Schrader.